Verweilzeit oder Verweildauer steht für:

 Verweilzeit (technischer Prozess), die Zeit, die eine bestimmte Menge im Prozess bleibt
 Verweilzeit (Grundwasser), die Zeit, in der ein Stoff im Grundwasser bleibt
 Verweilzeit (Atmosphäre), die Durchschnittszeit, die ein Aerosol in der Atmosphäre schwebt
 Verweildauer, im Gesundheitswesen die Zeit des Aufenthalts in einem Betrieb
 Verweildauer (Internet), im Webdesign die Zeit, bis ein Betrachter die Webseite wieder verlässt
 Wassererneuerungszeit, auch Verweilzeit, Verweildauer oder Wasseraustauschzeit, in der Hydrologie die Zeit, in der der gesamte Wasserkörper eines stehenden Gewässers theoretisch einmal ausgetauscht wird

Siehe auch:

 Verzögerungszeit, Aufenthaltsdauer